Оле́г Ко́лосов:
 Колосов, Олег Александрович (род. 1939) — советский футболист.
 Колосов, Олег Сергеевич (род. 1941) — советский и российский учёный.